A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika  női 4 × 100 méteres váltófutás versenyszámát augusztus 21. és 22. között rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Előfutam 
Az első forduló futamait augusztus 21-én tartották. Minden futam első három helyezett váltója automatikusan a döntőbe jutott. Az összesített eredmények alapján pedig a legjobb időeredménnyel rendelkező 2 váltó került tovább.

Döntő 
A döntőt augusztus 22-én futották. A versenyen győztes orosz váltót doppingvétség miatt utólag kizárták.

Jegyzetek

Források 

N04100